Кубок Німеччини з футболу 2016–2017 — 74-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул вчтверте здобула Боруссія (Дортмунд).

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Німеччини на kicker  
 Кубок Німеччини на soccerway 

2016—2017
Німеччина
Німеччина
2016 у німецькому спорті
2017 у німецькому спорті